Autostrada M6 (Anglia)
 Autostrada M6 (Irlandia)
 Autostrada M6 (Węgry) – autostrada na Węgrzech
 Autostrada M6 Toll – pierwsza płatna autostrada w Wielkiej Brytanii